Наханьков:
 Наханьков, Александр Иванович (род. 1949) — советский хоккеист.
 Наханьков, Антон Игоревич (род. 1995) — белорусский боксёр, судья.